Isaac Nauta – giocatore di football americano statunitense
 Kate Nauta – attrice, modella e cantante statunitense
 Yvonne Nauta – pattinatrice di velocità su ghiaccio olandese
 Nauta (album) - album musicale del gruppo Caboto